Goran Karadžić – ex cestista serbo
 Radovan Karadžić – politico e criminale di guerra serbo
 Vuk Stefanović Karadžić – linguista, scrittore ed etnologo serbo